

Добротиця () — село в Силістринській області. Входить до складу общини Ситово.
 Добротиця () — село в Тирговиштській області. Входить до складу общини Антоново.